Heberle ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heberle (* um 1780; † Mitte des 19. Jahrhunderts), Flötist, Komponist und Erfinder der Stockflöte
 Erwin Heberle-Bors (* 1947), deutscher Biologe
 Günter Heberle (* 1973), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Hans Heberle (1597–1677), schwäbischer Schuhmacher, Bauer und Chronist des Dreißigjährigen Krieges
 Joachim Heberle (* 1960), deutscher Biophysiker
 Johannes Matthias Heberle (1775–1840), deutscher Buchdrucker in Köln (später Lempertz)
 Karl Heberle (* 1943), Schweizer Radrennfahrer
 Klaus Hinrich Heberle (1931–1998), Hochschullehrer für Politische Philosophie
 Philippe Heberlé (* 1963), französischer Sportschütze
 Rudolf Heberle (1896–1991), deutsch-US-amerikanischer Soziologe
 Therese Heberle (1805–1840), österreichische Tänzerin und Sängerin
 Wolfram Heberle (* 1966), Leiter des Fachbereichs Theater an der Hochschule der Künste Bern, Schauspieler und Theaterproduzent

Siehe auch:
 Häberle